Ринглебен може бити:

 Ринглебен (Артерн), општина у округу Кифхојзер, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Ринглебен (Гебезе), општина у округу Земерда, у њемачкој покрајини Тирингија.